Niemce peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Niemce, une gmina rurale 
 Niemce, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus